Ernst von Mirbach (1844-1925), général prussien.
 Wilhelm von Mirbach (1871-1918), diplomate allemand.
 Famille von Mirbach, famille noble allemande.